Stephen Conway – brytyjski biskup
 Stephen Conway – brytyjski historyk